Графиня Ульрика Элеонора фон Ферзен (, в замужестве von Höpken, позже von Wright; 1749—1810) — шведская дворянка, фрейлина.

Была в числе самых известных личностей ; вместе с Августой Лёвенхильм и Луизой Мейерфельдт носила прозвище «три грации».

Биография 
Родилась 24 марта 1749 года. Была одной из шести дочерей överhovjägmästare графа Карла Рейнхолда фон Ферзена и его жены Шарлотты Спарре; внучка шведского политика и военного деятеля .

В 1770 Ульрика Элеонора вышла замуж за фрайхерра Нильса фон Хёпкена (Nils von Höpken, 1750—1780), капитана шведской кавалерии. Во второй раз замуж вышла в 1797 году за полковника Георга Йонаса фон Райта (Georg Jonas von Wright, 1754—1800).

Ульрика фон Ферзен была представлена ко двору, где в 1766—1770 работала у Софии Магдалены Датской, которая была очарована её красотой. За Ульрикой несколько лет ухаживал принц Фредрик Адольф; одновременно брат принца Карл ухаживал за Бритой Хорн. Обе пары обменялись кольцами в знак неофициальной помолвки с намерением жениться. В обоих случаях королевская семья была настроена против любовных отношений братьев. Семья Ульрики также была против этого брака и заставила ее вернуть кольцо Фредрику Адольфу. Они познакомили дочку с кавалеристом Нильсом фон Хёпкен, за которого она и вышла замуж в 1770 году. С 1773 года они жили раздельно после того, как муж стал ревновать Ульрику, увлёкся картами и алкоголем.

Ульрика фон Хёпкен вернулась в королевский двор, где она снова служила статс-дамой (statsfru) у королевы Софии Магдалены с 1775 по 1795 год. Прославилась своими любовными приключениями. В 1778 году у нее была связь с военным, бароном . Однако примерно с 1780 года Ульрики сложились серьезные и постоянные отношения с Георгом фон Райт, за которого в конечном итоге вышла замуж семнадцать лет спустя. 

Также она была близким другом короля Густава III. Но когда в 1789 году Густав III вступил в конфликт с дворянством, это вызвало разрыв в отношениях между ним и Ульрикой фон Хёпкен, присоединившейся к политической демонстрации . В 1795 году заболела и стала прикованной к постели её мать, которая умерла в этом же году, а в 1797 году Ульрика вышла замуж за своего давнего друга и поклонника Георга фон Райта и жила с ним в Уппсале. После того, как Ульрика фон Райт овдовела, она жила со своими сестрами и умерла 17 сентября 1810 года.

В первом браке у неё были дети:
 Ulrika Sofia Albertina von Höpken (1772—1772), 
 Nils von Höpken (1774—1829), 
 Augusta Lovisa von Höpken (1775—1801).

Память 
 Ульрика фон Ферзен была названа одна из «трех граций», о чём сказано в известном стихотворении «Gracernas döpelse» Юхана Чельгрена.
 С неё написано много портретов разными художниками.
 В честь Ульрики назван фрегат шведского флота «».
  написал о ней роман «Venus i rokoko»;  написал рассказ «Ulla Fersen» (1845).

Литература 
 Carl Rimberg. Svenska Folkets underbara öden VII. Gustav III:s och Gustav IV Adolfs tid 1756–1792.
 Carl Forsstrand. De tre gracerna, minnen och anteckningar från Gustaf III:s. Stockholm, Hugo Gebers förlag (1912).

Примечания

Ссылки 
 Personhistorisk tidskrift - Ulrika  Eleonora von Fersen
 Ulrika Eleonora von Fersen
 Gustav III, kung av Sverige och Ulrika Eleonora von Fersen

Графини Швеции
Фрейлины шведского двора